Эрих Хайнц Бенедикс (, 1914—1983) — немецкий ботаник-криптогамист (миколог и бриолог).

Биография 
Родился 13 августа 1914 года в Дрездене в семье директора школы. По окончании в 1934 году Дрезденской технической высшей школы поступил во Фрайбургский университет. В 1936 году перешёл в Йенский университет. Посещал лекции Фридриха Тоблера, Отто Реннера, Теодора Герцога. С 1941 года Бенедикс был членом Германского микологического общества.

Диссертация Бенедикса была посвящена видам рода Cololejeunea из Индомалайской зоны, написана в 1947 году, издана в 1953 году. В ней Эрих Хайнц выделил 14 новых видов рода.

После защиты диссертации Бенедикс стал изучать микологию, в основном — систематику аскомицетов. Преподавал в Технической высшей школе Дрездена, затем работал научным сотрудником Института исследований сельскохозяйственных культур в Гатерслебене. В 1957—1963 годах он был одним из главных редакторов микологического журнала Zeitschrift für Pilzkunde.

Скончался Эрих Хайнц Бенедикс 11 марта 1983 года.

Гербарные образцы мхов, собранные Бенедиксом, хранятся в Йенском университете, образцы грибов — в Мюнхенском ботаническом саду.

Некоторые научные публикации

Виды растений, названные в честь Э. Бенедикса 
  [= ]

Литература 
 
 

Бриологи
Ботаники Германии
Ботаники XX века
Ботаники по алфавиту
Микологи Германии